Анато́лий Жигу́лин:
 Жигулин, Анатолий Владимирович (1930—2000) — советский российский поэт и прозаик.
 Жигулин, Анатолий Сергеевич (1946—2011) — государственный и партийный деятель, первый секретарь Талды-Курганского обкома КПСС (1988—1990).